scipio (staf), de ceremoniële staf van consuls
Scipio (cognomen), een cognomen in de gens Cornelia
Scipio (Utah), een stadje in de staat Utah (VS)

Zie ook 
Publius Cornelius Scipio (doorverwijspagina)